Příjmení Katz, přechýleně Katzová, nosí více významných osobností:

 Alex Katz (* 1927) – americký výtvarník figurativní malby, sochař a grafik spojený s hnutím Pop art
 Bernard Katz (1911–2003) – britsko-německý biofyzik židovského původu, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1970
 Daniel Katz (* 1938) – finský humorista židovského původu
 David Katz (1884–1953) – německý psycholog a vychovatel
 Edita Hanzelová-Katzová (1920–1944) – slovenská komunistická partyzánka židovského původu
 Fred Katz (1919–2013) – americký violoncellista
 Franz Katz (1887–1955) – československý politik německé národnosti
 Hanns Katz (1882–1940) – německý malíř
 Jicchak Hakohen Katz (1550–1624) – pražský vrchní rabín, rabín ve Vídni a av bejt din v Mikulově
 Josh Katz (* 1997) – australský zápasník–judista
 Leopold Katz (1854–1927) – český advokát, mecenáš umění, příznivec a podporovatel České akademie věd a umění (ČAVU); nálezce cenného Jistebnického kancionálu; sběratel výtvarných děl
 Nathan Katz (* 1995) – australský zápasník–judista
 Otto Katz – pseudonym spisovatele André Simone (1895–1952)
 Samuel Katz – rozcestník
 Steve Katz (* 1945) – americký kytarista a hudební producent

Fiktivní postavy 
 Otto Katz – feldkurát, literární postava z románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války z let 1921–1923. Ve filmovém zpracování z roku 1956 jej ztvárnil Miloš Kopecký. 

Německá příjmení
Židovská příjmení